Caroline Spurgeon (1869-1942), angliciste et critique littéraire britannique ;
 Charles Spurgeon (1834-1892), prédicateur baptiste réformé britannique ;
 Jared Spurgeon (1989- ), hockeyeur canadien ;
 Keith Spurgeon (1933-1990), footballeur anglais ;
 Tom Spurgeon (1968-2019), spécialiste américain de la bande dessinée.